Biyan peut désigner :
 Biyan, un village du Cameroun dans la commune de Mbalmayo,
 Biyan, un village du Cameroun dans la commune de Mbankomo,
 Biyan, un village du Cameroun dans la commune de Zoétélé.

Homonymie de localités